Galgenbergsiedlung ist der Name von

 Galgenbergsiedlung (Gemeinde Rappottenstein), Ortsteil von Rappottenstein
 Galgenbergsiedlung (Schipkau), Wohnplatz in der Gemeinde Schipkau
 Galgenbergsiedlung (Weißenburg), Ortsteil von Galgenberg Weißenburg